Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2010/11 enthält die Spielermeldungen und Einzelergebnisse der deutschen Schachbundesliga 2010/11.

Allgemeines 

Die 16 Vereine durften 8 Stammspieler und maximal 8 Ersatzspieler melden. Zusätzlich konnten mit den Ranglistennummern 17 und 18 einheimische Jugendspieler (Jahrgang 1990 oder jünger) gemeldet werden. Insgesamt 9 Vereine nutzten diese Möglichkeit, von diesen meldeten 7 je zwei zusätzliche Jugendliche und 2 je einen zusätzlichen Jugendlichen. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Die Schachfreunde Berlin kamen mit 12 Spielern aus, der SV Mülheim-Nord setzte die meisten Spieler ein, nämlich 17. Insgesamt kamen 229 Spieler zum Einsatz, von denen 16 alle Partien bestritten.

Das beste Einzelergebnis erreichte Arkadij Naiditsch (OSG Baden-Baden) mit 13,5 Punkten aus 15 Partien, gefolgt von Markus Ragger (SG Solingen) mit 12 Punkten aus 15 Partien und Oleksandr Areschtschenko (Werder Bremen) mit 11 Punkten aus 13 Partien. Als einziger Spieler erreichte Serhij Fedortschuk (SC Remagen) 100 %, dieser spielte zwei Partien.

Ältester Spieler der Saison war der beim SK Turm Emsdetten spielende Juan Manuel Bellón López (* 1950), jüngste Spieler die 1995 geborenen Benjamin Bok (SC Remagen) und Tobias Kügel (Delmenhorster SK).

Zum ersten Mal kamen in einer Saison der eingleisigen Bundesliga mit Pia Cramling (SK Turm Emsdetten), Inna Janowskaja, Tetjana Wassylewytsch Tatjana Melamed (alle Nickelhütte Aue), Almira Scripcenco (Werder Bremen), Elisabeth Pähtz (SC Eppingen), Jekaterina Lagno, Sarah Hoolt (beide SF Katernberg) und Katrīna Šķiņķe (Delmenhorster SK) 9 Frauen zum Einsatz. Nickelhütte Aue war gleichzeitig der erste Bundesligaverein, der im Laufe einer Saison drei Frauen einsetzte und (in den Wettkämpfen gegen OSG Baden-Baden und den SC Eppingen) an den ersten beiden Brettern Frauen einsetzte.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2010); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2010)
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2010; AUT = Österreich, AZE = Azerbaidschan, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, BUL = Bulgarien, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FIN = Finnland, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IND = Indien, IRI = Iran, ISR = Israel, LAT = Lettland, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SLO = Slowenien, SRB = Serbien, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, UZB = Usbekistan, VIE = Vietnam
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

SV Wattenscheid

Schachgesellschaft Solingen

SK Turm Emsdetten

SC Remagen

Sportfreunde Katernberg

SV Mülheim-Nord

OSG Baden-Baden

SG Trier

Hamburger SK

Werder Bremen

Schachfreunde Berlin

Schachclub Eppingen

FC Bayern München

SV Griesheim

Delmenhorster Schachklub

ESV Nickelhütte Aue

Anmerkungen 

 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege sind berücksichtigt.
 Der Stichkampf um den Klassenerhalt zwischen den Schachfreunden Berlin und dem SV Griesheim findet bei den Einzelbilanzen keine Berücksichtigung, die Einzelergebnisse dieses Wettkampfes lauten:

Weblinks 
 Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse der Saison 2010/11 auf der Website des Deutschen Schachbunds
 Saisonstatistik von Thomas Jackelen auf der Website des Godesberger SK

Schachbundesliga (Deutschland)
Schach 2010
Wikipedia:Liste
Schach 2011